Примера Дивисьон Чили 1976 () — 44-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Финал

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1976
Чили
Спорт в Чили в 1976 году